Дедоплис-Цкаро () — город на юго-востоке Грузии, в Кахетии, центр Дедоплисцкаройского муниципалитета.

Население — 5940 жителей (2014).

Город расположен на Иорском плоскогорье, в 115 км к юго-востоку от Тбилиси. Конечная железнодорожная станция Грузинской железной дороги на ветке от Тбилиси (133 км).

В окрестностях расположена средневековая крепость Хорнабуджи (Хорнабуджисцихе).

Этимология названия 
Название города переводится с грузинского языка как царицыны источники. Название Цители-Цкаро, которое город носил в советское время, переводится как красные источники. В царские времена город носил название Царские колодцы.

История 
28 декабря 1938 года селение Цители-Цкаро получило статус посёлка городского типа.

Этнический состав 
 Грузины — 91 %
 Другие национальности — 9 %.

Известные уроженцы 

 Валерий Кочиашвили — театральный художник, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Воронежского театра оперы и балета.
 Николай Рензаев (1923—1979) — советский подводник, контр-адмирал.
 Ладо Атанели (род. 1963) — оперный певец, баритон.
 Алексей Арестович (род. 1975) — блогер, политический и военный обозреватель.

Примечания

Ссылки 
  // Настоящее Время. Док

Города Грузии
Населённые пункты Дедоплисцкаройского муниципалитета
Переименованные населённые пункты Грузии